18 может означать:
 18 — натуральное число.
 «18» — шестой студийный альбом американского музыканта Моби.

Хронология 
 18 год до н. э.
 18 год

См. также 
 XVIII век до н. э. 
 XVIII век 
 XVIII тысячелетие до н. э. 
 XVIII тысячелетие